Лога — топоним:

Германия 
 Лога — деревня в Верхней Лужице, в коммуне Нешвиц.

Нигер 
 Лога — департамент в Нигере, в регионе Досо. 
 Лога — город и коммуна в Нигере.

Россия 
 Лога — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Лога — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Лога — деревня в Исетском районе Тюменской области.
 Лога — ландшафтный парк в Каменском районе Ростовской области.

См. также 
 Лого
 Логарифм